Большой Кулянур — название населённых пунктов:

Россия 
 Большой Кулянур — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Большой Кулянур — деревня в Пижанском районе Кировской области.